Dorenburg bezeichnet:

 eine alte Wasserburg bzw. ein Herrenhaus, siehe Dorenburg (Grefrath) heute Teil des Niederrheinischen Freilichtmuseums
 das castrum Dorenburg, ein alter Name des Schlosses Dornberg 
 eine abgängige Burg in Rhede (Ems).

Dorenburg ist der Familienname von:

 Joachim Dorenburg (1915–1978), deutscher Jurist, Staatssekretär und Landrat des Kreises Segeberg